Името Август Попов може да се отнася за:

 Август Попов – български комунист
 Август Попов – български актьор